Det 2. århundrede er det århundrede, der består af årene 101 til 200, mens 100-tallet består af årene 100 til 199.

 
Århundreder